Enopide di Chio (Οινοπίδης) – astronomo, matematico e fisico greco antico
 Oenopides – cratere lunare